Шестнадцать кораблей Королевского флота носили название HMS Lark или HMS Larke (жаворонок):

 HMS Larke — пинас; в строю в 1588.
 HMS Larke — 8-пушечный корабль; захвачен парламентариями у роялистов в 1656; продан в 1663.
 HMS Larke — 18-пушечный корабль 6 ранга спущен на воду в 1675; продан в 1698.
 HMS Larke — 42-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1703; перестроен в 1726; разоружен в 1742; разбился в 1744.
 HMS Larke — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1744; продан в 1757.
 HMS Lark — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1762; сожжен во избежание плена в 1778.
 HMS Lark — 16-пушечный куттер закуплен в 1779; вооружен шлюпом с 1781; продан в 1784.
 HMS Lark — 16-пушечный шлюп; спущен на воду в 1794; затонул в 1809.
 HMS Lark — 2-пушечный исследовательский куттер; спущен на воду в 1830; разобран в 1860.
 HMS Lark — винтовая канонерская лодка типа Dapper; спущена на воду в 1855; продана в 1878.
 HMS Lark — исследовательская шхуна; бывший гражданский Falcon; закуплена в 1877; переименована в HMS Sparrowhawk в тот же год; продана в 1889.
 HMS Lark — исследовательская шхуна; спущена на воду в 1880; продана в 1887.
 HMS Lark — шлюп типа Cruizer; спущен на воду в 1852 как HMS Cruizer; переименован в HMS Cruiser в 1857; в HMS Lark в 1893 в качестве учебного; продан в 1912.
 HMS Lark — шлюп типа Doterel; спущен на воду в 1879 как HMS Kingfisher; переименован в HMS Lark в 1892; в HMS Cruizer в 1893; продан в 1919.
 HMS Lark — эскадренный миноносец типа Laforey, бывший HMS Haughty; спущен на воду в 1913; переименован вскоре после спуска; продан в 1923.
 HMS Lark (U11) — шлюп типа modified Black Swan; спущен на воду в 1943; торпедирован в 1945; поднят русскими; введен в состав ВМФ СССР как Нептун; отправлен на слом в 1956.

См. также 
 Lark — наемный люгер
 HMS Larkspur